Mansdorf ist der Familienname folgender Personen:

 Amos Mansdorf (* 1965), israelischer Tennisspieler
 Heinrich von Mansdorf (1419–1426), Abt des Klosters St. Gallen